Ливерпул — река, протекающая в Северной территории, Австралия.

Река берёт своё начало на восточной оконечности  и несёт свои воды на север, впадая в конечном итоге в Арафурское море южнее острова  и юго-западнее коммуны аборигенов .

Устье реки образует эстуарий, практически не тронутый человеком. Площадь акватории эстуария составляет 33,8 км². Устье покрыто мангровыми лесами на площади в 60,8 км².

Общая площадь бассейна реки составляет 8280 км². С запада бассейн ограничен бассейном реки , с востока — реки Блайт, с юга — реки Ропер. Годовой сток — 3,81 км³. Длина — 138 км. Притоки — , , Муралидбар и Мангабор.

Название реке дал в 1818 году Филлип Паркер Кинг в честь Роберта Дженкинсона, 2-го графа Ливерпула.

Примечания 

Реки, впадающие в Арафурское море
Реки Северной территории